Jane Stuart est un nom pouvant désigner:

Jane Stuart (Lady Fleming) (1502-1562), courtisane écossaise
 (c. 1654-1742), Quaker anglaise
 (1812-1888), peintre portraitiste américaine

Voir aussi

Jane Stuart